

Nom commun

Toponymie 
En toponymie, l'emploi de Barre, sous cette forme ou celle des expressions  ou , renvoie à l'étymologie du terme, dérivé du gaulois barros qui signifie la tête. Il peut désigner le sommet d'une montagne, une barre montagneuse ou plus généralement un obstacle : colline, hauteur, barrière, enclos etc.

Mécanique 
 dans les treillis et en éléments finis, une barre est un élément structural rectiligne travaillant en traction compression (contrairement aux poutres qui travaillent également en flexion et en torsion) ;
 une barre de torsion, élément de rappel élastique (ressort) en torsion ;
 une barre Panhard, composant de la suspension d'automobile ;
 une barre de maintien dans les transports en commun.

Vocabulaire maritime
 la barre, outil de commande du gouvernail ;
 une barre de flèche, espar sur le mât ;
 une barre est un banc d'alluvions ou un phénomène de vagues.

Sports 
 La barre est un haltère ayant la forme d'une longue barre métallique utilisée en haltérophilie et en bodybuilding ;
 la barre est l'obstacle à franchir en saut en hauteur et au saut à la perche d'où le sens figuré de « seuil à franchir » (« mettre la barre haut ») ;
 la barre fixe, les barres parallèles et les barres asymétriques sont des agrès ;
 en danse classique, la barre, long morceau de bois placé horizontalement le long des murs du studio de travail ;
 en pole dance, la barre est l'agrès autour duquel les figures sont réalisées.

Typographie 
 une barre, trait se mettant en travers d'un motif principal : la barre du « t », un « o » barré ;
 la barre oblique « / », signe de ponctuation ;
 la barre suscrite (ex. ā) est appelée macron;

Autres emplois 
 une barre à mine, outil servant à creuser des trous dans la roche ;
 en anatomie animale, les barres sont une partie de la mâchoire d'un cheval ;
 en héraldique, la barre, pièce qui apparaît dans les blasons ;
 en solfège, la barre de mesure marque le découpage de la portée en mesures ;
 Une barre, édifice longitudinal
 en informatique, une barre est une partie d'une fenêtre ;
 en informatique, une barre de progression indique l'état d'avancement d'un travail ;
 au tribunal, la barre est la barrière qui sépare le lieu où se tiennent les plaideurs de l'espace qui est réservé aux juges ;
 une barre marbrée, gâteau.

Nom propre

Toponyme 

 Barre, ville américaine du Massachusetts ;
 Barre, localité américaine du comté d'Orleans dans l'État de New York ;
 Barre, commune française du Tarn ;
 Barre (city), ville américaine du Vermont ;
 Barre (town), ville américaine du Vermont ;
 Barre-des-Cévennes, commune française de Lozère ;
 Wilkes-Barre, commune américaine de Pennsylvanie ;
 La Barre des Écrins, sommet des Alpes ;
 Villa Déramond-Barre, villa créole ;

Patronyme 

 Joseph Barre (1692-1764), historien français ;
 Jacques-Jean Barre (1793-1855), graveur français de monnaies et de timbres ;
 Jean Méry Barre (1796-1871), homme politique français ;
 Jean-Auguste Barre (1811-1896), sculpteur et médailleur français, fils aîné de Jacques-Jean Barre ;
 Désiré-Albert Barre (1818-1878), graveur de monnaies français, fils cadet de Jacques-Jean Barre ;
 Antoine Barre (1853-1926), militaire français ;
 Raymond Barre (1924-2007), économiste et homme politique français ;
 Siad Barre (1919-1995), militaire et homme d'État somalien ;
 Jordi Barre né Georges Barre (1920-2011), auteur-compositeur-interprète français d'expression catalane ;
 Martin Barre (1946-), musicien britannique, guitariste du groupe Jethro Tull ;
 Joël Barre (1955-), ingénieur de l'armement français.

Autres 
 Le code barre

Voir aussi

Références